Der Selbstmörder steht für:

 Der Selbstmörder (Manet), Gemälde von Édouard Manet (1877 bis 1881)
 Der Selbstmörder (Erdman), Komödie von Nikolai Robertowitsch Erdman (1928)

Siehe auch:
 Hügel der Selbstmörder, Roman von James Ellroy (1986)
 Der Selbstmörderklub, Erzählung von Robert Louis Stevenson (1878)